Jordan Díaz puede hacer referencia a las siguientes personas:
Jordan David Díaz Sandoval, beisbolista colombiano.
Jordan Alejandro Díaz, atleta hispano cubano de triple salto.